Га́мма Цефе́я (γ Cep, γ Cephei, Альраи) — двойная звезда в созвездии Цефея. Имеет собственное имя Альраи от арабского ar-rā‘ī — «пастух». У арабов соседние звёзды альфа и бета Цефея составляли парный астеризм «Две коровы», с которым ассоциативно и связано указанное название.

Первая относительно тесная двойная звезда, у одной из компонент которой (γ Цефея A) была открыта экзопланета.

Характеристики 
Находится на расстоянии 45 световых лет от Солнца. Видна невооружённым глазом (звёздная величина 3,225m). Спектральная двойная звезда.

Гамма Цефея A 
Гамма Цефея A — оранжевый субгигант спектрального класса K1IV. Масса — 1,6 массы Солнца, светимость — 8,2 светимости Солнца.

Гамма Цефея B 
Гамма Цефея B — красный карлик спектрального класса M1V. Период обращения вокруг Гамма Цефея A — 74 года, большая полуось орбиты — 22 а. е., эксцентриситет — 0,44 (очень вытянутая орбита).

Планета Гамма Цефея A b 
Существование планеты Гамма Цефея A b впервые было предположено в 1988 году. Спустя несколько лет, в 2003 году она была обнаружена методом доплеровской спектроскопии. Период обращения 903 дня (2,5 года), большая полуось орбиты 2,04 а. е., орбита слегка вытянута (эксцентриситет — 0,115). Минимальная масса — 1,59 массы Юпитера.

Новая полярная звезда 
Вследствие прецессии оси вращения Земли примерно с 3100 года γ Цефея станет текущей поляри́ссимой (полярной) северного полюса Земли, и будет ею примерно до 5100 года.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от γ Цефея:

См. также 
 Список звёзд созвездия Цефея
 Поляриссима

Примечания

Ссылки 
 γ Цефея на сайте Solstation
 Левин А. Свита звёзд: экзопланеты // «Популярная механика» № 1, 2009

Красные карлики
Оранжевые гиганты
Двойные звёзды
Планетные системы
Объекты Байера
Объекты Флемстида